Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 1999. у Севиљи одржано је 27. и 29. августа на Олимпијском стадиону.

На такмичењу је постављн један национални рекорд (Естонија), два лична рекорда и два најбоља лична резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовале су 34 скакачице увис из 26 земаља.

 1.  Аргентина (1)
 2.  Аустрија (1)
 3.  Белорусија (1)
 4.  Бугарска (1)
 5.  Буркина Фасо (1)
 6.  Канада (1) 
 7.  Хрватска (1)
 8.  Чешка (1)
 9.  Естонија {1}

 10.  Шпанија (1)
 11.  Француска (1)
 12.  Немачка (1)
 13.  Грчка (1) 
 14.  Јапан (2)
 15.  Казахстав (1)
 16.  Киргистан (1)
 17.  Литванија (1)
 18.  Молдавија (2)

 19.  Норвешка (1) 
 20.  Пољска (1) 
 21.  Румунија (1)}
 22.  Русија (3)
 23.  Јужноафричка Република (1) 
 24.  Шведска (1) 
 25.  Украјина (3) 
 26.  САД (3)

Краћи преглед такмичења 
Такмичарке су квалификацијама биле подељене о две групе по 17. Највеће изненађење приредиле су Хестри Клуте, најуспешнија такмичарка у сезони са 2,04 м, која се није успела пласирати у финале. Уз њу није то успело и Ники Бакојани другопласираној са Олимпијских игара 1996. и Соланж Витевен, актуенлој рекордерки Јужне Америке и победници
Панамеричких игара, које су успеле прескочити само 1,85 м. Ниједна од учесница није испунила квалификациону норму за финала па се према постигнутом резултату 1,92 за финале пласирало њих 13.

Све три првопласиране Инга Бабакова победница, Јелена Јелесина друга и Светлана Лапина трећа, постигле су исти резултат 1,99 м, па је пласман одлучио мањи број неуспелих покушаја.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1999. 
Стање 26. августа 1999.
{| class="wikitable"
|-
|Светски рекорд
|Стефка Костадинова 
|2,09
|Рим, Италија 
| 30. август 1987
|-
|Рекорд светских првенстава
|Стефка Костадинова 
|2,09
|Рим, Италија 
| 30. август 1987
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Стефка Костадинова 
|2,02
|Осака, Јапан
|10. мај 1997.
|-
|Афрички рекорд|Хестри Клуте 
|2,04|Монако
| 4. август 1999.
|-
|Азијски рекорд| Линг Џин 
|1,97|Хамамацу, Јапан 
| 7. мај 1989
|-
|Северноамерички рекорд|Силвија Коста 
|2,04|Барселона, Шпанија
| 9. септембар 1989
|-
|Јужноамерички рекорд|Соланж Витевен 
|1,96|Ористано, Италија
| 8. септембар 1997.
|-
|Европски рекорд|Стефка Костадинова 
|2,09|Рим, Италија 
| 30. август 1987
|-
|Океанијски рекорд|Ванеса Браун-Вард 
|1,98|Перт, Аустралија
| 12. фебруар 1989
|}

 Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (26. августа 1999), имале су следећи пласман.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за финале је износила 1,94 м (КВ). Задату норму нико није прескочио, са се 13 такмичарки пласирало за финале, према постугнуом резултату (кв'''). свих тринаест су скочиле 1,92 метра.

Финале 
Финале је одржано 29. августа са почетком у 18,45 часова. Почетна висина била је 1,85 м.

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужноамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 7. Светског првенства 1983—1997.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Реферфенце

Спољашње везе 
 Резултати скока увис за жене на сајту ИААФ
 Резултати

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном